Гобан (Goban, Gobban, Gobhnena, Goibhenn, Gobain) — ирландское имя, под которым известно несколько святых.

 Гоббан-строитель, Гоб-ан-Шор () — древнеирландский мастер-строитель VI—VII веков, всенародно чтимый как святой.
  (, память 20 июня) — ирландский святой VII-го века, убит язычниками во Франции (Сен-Гобен).
  () — ирландский святой VI-го или VII-го века, аббат известного монастыря Олдлохлин (Old Leighlin), брат св. Лазериана (Laserian). Источники отождествляют с ним разных святых, известных под именем св. Гобан:
 Гобан (святой из Таскаффина) (, память 23 мая) — ирландский святой VI-го или VII-го века
 Гобан (святой из Килламери) ( (), память 6 декабря) — ирландский святой VI-го века

См. также 
 Сен-Гобен () — коммуна во Франции